«Sources Chaudes» puede referirse a:
 Sources Chaudes, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-Rouge.
 Sources Chaudes, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Moron.